Kobiety w trzeciej konkurencji snowboardowej walczyły o mistrzostwo świata 26 stycznia w Stoneham na trasie zwanej Stoneham #2. Mistrzostwa świata z 2011 roku nie obroniła Amerykanka Lindsey Jacobellis, która w ogóle nie wystartowała w MŚ z powodu kontuzji, jakiej doznała 18 grudnia 2012 roku. Nową mistrzynią świata została reprezentantka gospodarzy Kanadyjka Maëlle Ricker, srebro wywalczyła jej rodaczka Dominique Maltais. Natomiast brązowy krążek zdobyła zawodniczka z Norwegii Helene Olafsen.

Wyniki

Kwalifikacje

Ćwierćfinały 

 Ćwierćfinał 1

 Ćwierćfinał 2

 Ćwierćfinał 3

 Ćwierćfinał 4

Półfinały 

 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finały 
 Mały Finał

 Finał

Bibliografia 
 Wyniki fazy finałowej

Mistrzostwa świata w snowboardzie 2013